Фре Фоке (; ,  — , , Северная Голландия) — нидерландский  и .

С 1929 года учился в амстердамской Консерватории Свелинка у Нелли Вагенар (фортепиано) и Сема Дресдена (композиция). По окончании курса совершенствовался как композитор в Утрехте у Виллема Пейпера, с 1941 года занимался также в Вене у Антона Веберна. С окончанием Второй мировой войны преимущественно жил и работал в Швеции.

В 1946 году по приглашению Клаудио Аррау выехал в Чили и до 1957 года работал в Сантьяго. В 1952 году вместе с Эстебаном Айтлером и Эдуардо Матурана основал Центр современной музыки в Чили — площадку для исполнения новейшей музыки и педагогической работы. Учениками Фоке в Чили были, в частности, Лени Александер, Мигель Агилар, Хуан Альенде-Блин, . Вторая симфония Фоке была удостоена в 1954 году главной премии на Фестивале чилийской музыки.

В 1957—1965 годах преподавал в Гамбургской высшей школе музыки, затем вернулся в Нидерланды.

Композиторское наследие Фоке включает две симфонии (третья не окончена), пять симфониетт, концертино для фортепиано с оркестром, клавирные и вокальные сочинения.

Примечания

Ссылки 
 Мемориальный сайт
 https://www.youtube.com/watch?v=T1ZJbxuAySs

Академические музыканты Нидерландов